

Patronyme 
Lajeunesse est un nom de famille notamment porté par :
Jean Lajeunesse (1921 - 1991), un acteur et animateur de télévision et de radio québécois.
Serge Lajeunesse (1950 - ), un ancien joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme
Patronyme québécois